Lidl steht für:

 Lidl, deutsche Discountsupermarktkette
 Lidl Österreich, österreichischer Ableger der Discountsupermarktkette
 Lidl Schweiz, Schweizer Ableger der Discountsupermarktkette
 LIDL (Kunst), Aktionsprojekt von Jörg Immendorff und Chris Reinecke

Lidl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lidl (um 1740–1789), österreichischer Barytonist und Komponist
 Christoph Jakob Lidl, Tiroler Adliger, österreichischer Feld- und Hauszeugmeister, sowie schwäbischer Landvogt
 Josef Lidl (1911–1999), deutscher Musikerzieher und Heimatkundler
 Joseph Lidl (1788–1856), bayerischer Landwirt
 Max Lidl (1812–nach 1876), deutscher Agrarwissenschaftler
 Rudolf Lidl (* 1948), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Ansitz Lidl
 Lidl von Mayenburg
 Liedl
 Lüdecke (Namensvariante)